Elektronikus vonatmegállító
 Egyesült Vegyiművek rövidítése

Hasonló néven 
 Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM)